Viviani  – antica casata nobiliare dell'Italia centro-settentrionale del XVI secolo

Persone 
 Agostino Viviani (1911-2009) – avvocato e politico italiano, senatore della Repubblica
 Alfredo Viviani (1889-1937) –  calciatore, dirigente sportivo e scrittore italiano
 Ambrogio Viviani (1929-2013) – generale, storico e politico italiano
 Anselmo Viviani (n. 1915) – sciatore di fondo italiano
 Antonio Viviani (1560-1620) – pittore italiano
 Arturo Viviani (1916-2005) – avvocato, deputato della Repubblica, relatore alla Camera della legge speciale per Siena
 Attilio Viviani (1996) – ciclista su strada italiano
Cesare Viviani (1947) – scrittore e poeta italiano
 Domenico Viviani (1772-1840) – naturalista italiano
 Elena Viviani (1992) – pattinatrice di short track italiana
 Elia Viviani (1989) – ciclista su strada e pistard italiano
 Elisabetta Viviani (1953) – attrice, cantante e showgirl italiana
 Fabio Viviani (1966) – calciatore di ruolo centrocampista e allenatore di calcio italiano
 Federico Viviani (1981) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Federico Viviani (1992) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Francesco Viviani  (1891-1945) –  insegnante, antifascista, esponente della Resistenza italiano
 Franco Viviani (1930-2007) – calciatore italiano, di ruolo attaccante e allenatore di calcio
 Gaetano Viviani (1896-1954) – baritono italiano
 Gianfranco Viviani (1937-2014) – editore italiano
 Giovanni Buonaventura Viviani (1638-1693) – violinista e compositore italiano
 Giuseppe Viviani (1898-1965) – pittore e incisore italiano
 Gonzalo Mardones Viviani (1955) – architetto cileno, alunno del Saint George's College
 Jody Viviani (1982) – calciatore francese, di ruolo portiere
 Luigi Viviani (1903-1943) – ingegnere e militare italiano, decorato della medaglia d'oro al valor militare
 Luigi Viviani (1937) – politico italiano, senatore della Repubblica
 Luisella Viviani (1885-1968) – attrice teatrale e cantante italiana
 Matteo Viviani (1974) – modello e personaggio televisivo italiano
 Ottavio Viviani (1579-1641) – pittore italiano
 Quirico Viviani (1784-1835)- erudito e traduttore italiano
 Raffaele Viviani (1888-1950) –  attore teatrale, commediografo, compositore, poeta e scrittore italiano
 René Viviani (1863-1925) – politico francese, due volte Primo Ministro
 Rinaldo Viviani (1913-1979) – senatore argentino del partito peronista
 Sonia Viviani (1958) – attrice italiana, talvolta accreditata con lo pseudonimo di Sophia Vivianson
 Vincenzo Viviani (1622-1703) – matematico, astronomo e ingegnere italiano
 Vincenzo Viviani (1938) – politico, deputato della Repubblica Italiana
 Vittorio Viviani (1914-1979) – regista italiano
 Vittorio Viviani (1954) – attore italiano

Architettura 
 Palazzo Viviani della Robbia  – palazzo di Firenze
 Palazzo Viviani – palazzo del XV secolo di Firenze, in via Sant'Antonino 11. 
 Palazzo Viviani Cova – storico palazzo di Milano, in via Carducci n. 36.
 Stadio Alfredo Viviani  – stadio comunale di Potenza